Alexander Kopacz – bobbista canadese
 David Kopacz – calciatore polacco
 Ewa Kopacz – politica e pediatra polacca